Faragó László (1896–1967) ügyvéd, újságíró
 Faragó László (1906–1980) újságíró, író
 Faragó László (1911–1966) neveléstudós
 Faragó László (1932–) fotográfus
 Faragó László (1940–) biológus

Jegyzetek